Kathrine Windfeld ist der Name folgender Personen:

* Kathrine Windfeld (Regisseurin) (1966–2015), dänische Filmregisseurin 
 Kathrine Windfeld (Musikerin) (* 1984), dänische Jazzmusikerin und Bandleaderin